Мэркулеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Мэркулеску, Адела (род.1938) — румынская актриса театра и кино. Почётный гражданин Бухареста.
 Мэркулеску, Иоланда (1923—1992) — румынская и американская оперная певица (сопрано).